Селинин — фамилия. Известные носители:

 Селинин, Виссарион Мефодиевич (1876—1918) — священномученик Русской православной церкви.
  (? — 1891) — протоиерей, духовный писатель.